Bornberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Bornberg (Hechthausen), Ortsteil von Hechthausen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Bornberg, früherer Name von Włosty (Gołdap), Dorf von Gołdap, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Berge und Erhebungen:

 Bornberg (Ohmgebirge) (529,7 m), im Ohmgebirge bei Kirchohmfeld, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Bornberg (Pfalz) (520 m), im Nordpfälzer Bergland bei Eßweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Großer Bornberg (324,8 m), im Silkeroder Hügelland bei Silkerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Bornberg (Westerhöfer Bergland) (300,5 m), im Westerhöfer Bergland bei Westerhof, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Bornberg (Rüdigsdorf) (295,5 m), in der Rüdigsdorfer Schweiz bei Rüdigsdorf, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Bornberg (Rotenberg) (237,8 m), im Höhenzug Rotenberg (Höhenzug) bei Rhumasprung, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Bornberg (Remplin) (38,1 m), bei Remplin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bornberg (Weimar), Straßenzug in Weimar, Thüringen

Bornberg ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Bornberg-Bauer (* 1963), österreichischer Biochemiker und Bioinformatiker

Siehe auch:
 Bornburg, Wasserburg bei Bornheim, Hessen